Cacalotepec kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Santo Domingo Cacalotepec, ort, Oaxaca, Ixtlán de Juárez, 
 Cacalotepec, Atlixtac, ort, 
 Cacalotepec, Apaxtla, ort, 
 Cacalotepec, José Joaquín de Herrera, ort, 
 Cacalotepec, Oaxaca, ort, Mazatlán Villa de Flores, 

Robotskapade Mexikoförgreningar